Farhat Nursułtanowicz Abdrajmow (kaz. Фархат Нұрсұлтанұлы Әбдірайымов, ros. Фархат Нурсултанович Абдраимов; ur. 21 stycznia 1966 w Ałmaty, zm. 21 maja 2021 w Tbilisi) – kazachski aktor filmowy.

Filmografia

Aktor 
 1996: Тот, кто нежнее
 1996: Шанхай
 1997: Аксуат
 1997: Волшебный спонсор
 1998: Омпа
 1998: Суп из французских лягушек
 1998: Фара
 2005: Сага древних булгар. Сага о любви дочери Чингисхана
 2006: Человек-ветер
 2007: Застава
 2010: Ирония любви
 2010: Любовь под прикрытием
 2010: Сказ о розовом зайце
 2010: Однажды в багажнике
 2010: Возвращение в "А"
 2012: Книга легенд. таинственный лес
 2012: Однажды
 2015: Рэкетир 2
 2015: Так сложились звезды

Producent 
 2016: Так сложились звёзды

Przypisy 

Urodzeni w 1966
Ludzie urodzeni w Ałmaty
Aktorzy filmowi
Zmarli w 2021